Винцер (Нижняя Бавария) — коммуна в Германии, в земле Бавария.
 Винцер, Отто (1902—1975) — немецкий политик (СЕПГ), министр иностранных дел ГДР (1965—1975).